The Blood-Splat Rating System es el álbum debut del grupo Powerman 5000 lanzado en 1995 bajo el sello discográfico Conscience.

Lista de canciones

Reedición
En 1997 fue lanzada una reedición del álbum llamada Mega!! Kung Fu Radio. Fue lanzada por el sello DreamWorks y contenía dos pistas extras: 20 MIles to Texas 25 to Hell y Mega!! Kung Fu Radio

Sencillos
Tokyo Vigilante #1- Lanzado en 1997

Organizized - Lanzado en 1998

Standing 8 (promocional) - Lanzado en 1997

Neckbone (promocional) - Lanzado en 1997

Los sencillos forman parte del lanzamiento original y de la reedición